różanka – ogród różany

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 3 podstawowe
 Różanka – część miasta Wrocław, w delegaturze Wrocław-Psie Pole
 Różanka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Międzylesie
 Różanka – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Włodawa
 Różanka – część wsi Golcowa w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Domaradz
 Różanka – część wsi Jasionów w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Haczów
 Różanka – część wsi Siedliska w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Lubenia
 Różanka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Wiśniowa
 Różanka – przysiółek wsi Lubania w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chmielnik
 Różanka – część wsi Róża Wielka w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Szydłowo

Góry 
 Różanka – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce w Sudetach Wschodnich, w Masywie Śnieżnika – Krowiarkach.
 Różanka – góra w Górach Ołowianych w Sudetach Zachodnich, z niem. Rosenbaude

Cieki wodne 
 Różanka – potok, dopływ Wisłoka
 Różanka – potok, dopływ Nysy Kłodzkiej

Zwierzęta 
 różanka (Rhodeus sericeus) – ryba z rodziny karpiowatych
 różanka (Rhodonessa caryophyllacea) – ptak z rodziny kaczkowatych (†? ok. 1935)

Zobacz też 
 Osiedle Różanka (Chorzów) – osiedle miasta Chorzów
 Różanka – miejscowość na Białorusi
 Różanka – stacja kolejowa w miejscowości Różanka, w rejonie szczuczyńskim, w obwodzie grodzieńskim, na Białorusi. Nazwa pochodzi od pobliskiej miejscowości Różanka
 Różanka – miejscowość na Ukrainie
 Różanka – nieistniejące schronisko turystyczne w słowackich Tatrach
 Nowa Różanka, Stara Różanka, Różanka-Dwór, Różanka-Leśniczówka
 Ogród Różany w Szczecinie